Pokrovska – stazione della metropolitana di Dnipro
 17208 Pokrovska – asteroide